Wolfgang Bauernfeind ist der Name folgender Personen:

* Wolfgang Bauernfeind (Heimatforscher) (1859–1938), deutscher Politiker und Heimatforscher 
 Wolfgang Bauernfeind (Redakteur) (1944–2022), deutscher Rundfunkredakteur